Bibi puede referirse a:

 Antoni Bibiloni Palmer, dibujante, viñetista y caricaturista español, conocido con el seudónimo Bibi.
 Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel.
 Bibi (cantante), cantante surcoreana.